Dit is een lijst van planetoïden 52501-52600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52501) - || 1996 DJ2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (52502) - || 1996 EZ4|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (52503) - || 1996 EX15|| 13 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (52504) - || 1996 FQ2|| 19 maart 1996 || NEAT
|-
| (52505) - || 1996 FD4|| 22 maart 1996 || NEAT
|-
| (52506) - || 1996 FK4|| 23 maart 1996 || AMOS
|-
| (52507) - || 1996 GC1|| 12 april 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (52508) - || 1996 GK5|| 11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52509) - || 1996 GP9|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52510) - || 1996 GA11|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52511) - || 1996 GH12|| 15 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52512) - || 1996 GO19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (52513) - || 1996 GZ20|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52514) - || 1996 HG3|| 17 april 1996 || Spacewatch
|-
| (52515) - || 1996 HL12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (52516) - || 1996 HO20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (52517) - || 1996 HZ23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (52518) - || 1996 HE25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (52519) - || 1996 JL1|| 15 mei 1996 || NEAT
|-
| (52520) - || 1996 JK3|| 9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (52521) - || 1996 JU3|| 9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (52522) - || 1996 JW10|| 15 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (52523) - || 1996 JE16|| 15 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (52524) - || 1996 PH || 8 augustus 1996 || Kleť
|-
| (52525) - || 1996 PJ || 8 augustus 1996 || AMOS
|-
| (52526) - || 1996 PF3|| 15 augustus 1996 || NEAT
|-
| (52527) - || 1996 PM5|| 10 augustus 1996 || NEAT
|-
| (52528) - || 1996 PM9|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (52529) - || 1996 RQ || 7 september 1996 || T. B. Spahr
|-
| (52530) - || 1996 TW3|| 8 oktober 1996 || NEAT
|-
| (52531) - || 1996 TB8|| 12 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (52532) - || 1996 TP8|| 9 oktober 1996 || NEAT
|-
| (52533) - || 1996 TJ10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (52534) - || 1996 TB15|| 7 oktober 1996 || AMOS
|-
| (52535) - || 1996 TU19|| 5 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (52536) - || 1996 TB20|| 5 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (52537) - || 1996 TL32|| 9 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (52538) - || 1996 TT39|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (52539) - || 1996 TB41|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (52540) - || 1996 TJ48|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (52541) - || 1996 VB || 1 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (52542) - || 1996 VU4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (52543) - || 1996 VA11|| 4 november 1996 || Spacewatch
|-
| (52544) - || 1996 VC11|| 4 november 1996 || Spacewatch
|-
| (52545) - || 1996 VW12|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (52546) - || 1996 XW || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (52547) - || 1996 XQ1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (52548) - || 1996 XD2|| 3 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (52549) - || 1996 XB31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (52550) - || 1996 YB3|| 30 december 1996 || N. Sato
|-
| (52551) - || 1997 AL || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52552) - || 1997 AD17|| 14 januari 1997 || NEAT
|-
| (52553) - || 1997 CA16|| 6 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (52554) - || 1997 EN3|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (52555) - || 1997 EK4|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (52556) - || 1997 ET35|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (52557) - || 1997 EK41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (52558) - || 1997 FR || 27 maart 1997 || V. S. Casulli
|-
| (52559) - || 1997 FN3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (52560) - || 1997 GL14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (52561) - || 1997 GT14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (52562) - || 1997 GY17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (52563) - || 1997 GY18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (52564) - || 1997 GN21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (52565) - || 1997 GO22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (52566) - || 1997 GP27|| 2 april 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52567) - || 1997 HN2|| 28 april 1997 || P. G. Comba
|-
| (52568) - || 1997 HJ8|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (52569) - || 1997 HJ11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (52570) - || 1997 JC1|| 1 mei 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (52571) - || 1997 KJ2|| 29 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (52572) - || 1997 LL || 3 juni 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52573) - || 1997 LM12|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (52574) - || 1997 MS2|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (52575) - || 1997 MY5|| 26 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (52576) - || 1997 MW6|| 28 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (52577) - || 1997 MJ7|| 27 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (52578) - || 1997 NE || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (52579) - || 1997 NH || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (52580) - || 1997 NO || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (52581) - || 1997 NB1|| 3 juli 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (52582) - || 1997 NE6|| 9 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (52583) - || 1997 NY6|| 2 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (52584) - || 1997 OV1|| 30 juli 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (52585) - || 1997 ON2|| 29 juli 1997 || P. Antonini
|-
| (52586) - || 1997 PB || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (52587) - || 1997 PD || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (52588) - || 1997 PD1|| 3 augustus 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52589) Montviloff || 1997 PY3|| 12 augustus 1997 || Pises
|-
| (52590) - || 1997 PC5|| 11 augustus 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52591) - || 1997 QD || 22 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (52592) - || 1997 QC2|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (52593) - || 1997 QF2|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (52594) - || 1997 RF3|| 5 september 1997 || G. R. Viscome
|-
| (52595) - || 1997 RT3|| 1 september 1997 || ODAS
|-
| (52596) - || 1997 RO8|| 4 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52597) - || 1997 RM9|| 15 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (52598) - || 1997 SR3|| 25 september 1997 || G. R. Viscome
|-
| (52599) - || 1997 SK4|| 27 september 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52600) - || 1997 SP10|| 26 september 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten